Marracos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Marracos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Marracos (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar